Het provinciedistrict Kortrijk vormde tot 2017 een kiesdistrict voor de  provincieraadsverkiezingen in de Belgische  provincie West-Vlaanderen in het Belgische kiesarrondissement Kortrijk-Ieper.

Het vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper en de kieskantons Avelgem, Harelbeke, Kortrijk en Menen. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Avelgem omvat de gemeenten Avelgem en Spiere-Helkijn.
 Het kieskanton Harelbeke omvat de gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Waregem.
 Het kieskanton Kortrijk omvat de gemeenten Anzegem, Kortrijk, Kuurne, Lendelede en Zwevegem.
 Het kieskanton Menen omvat de gemeenten Menen en Wevelgem.

Geschiedenis 
Het provinciedistrict werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de aparte provinciedistricten Kortrijk, Harelbeke en Menen. Omdat volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de drie districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper dat ook sinds 2011 ontstond nadat de arrondissementen Kortrijk en Ieper tot één kiesarrondissement verenigd werden.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 17 van de 24 zetels van het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper toegewezen (voorheen 5 voor Harelbeke, 10 voor Kortrijk en 5 voor Menen van de 28). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van West-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 

 (*)1965: Anderen 1971: Anderen 1985: Anderen 1987: PLC, 1991: SRD 1994: SRD, VVP 2000: V.N.P. 2012: VCD, Piratenpartij

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de West-Vlaamse provincieraad in het provinciedistrict:

2012

Kortrijk
Kortrijk